VDJ steht als Abkürzung für:

 die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V.
 den Verband der Journalisten der DDR
 V(D)J-Rekombination beschreibt die Umstrukturierung der Antikörper codierenden Genbereiche
 VirtualDJ, ein DJ-Programm von Atomix Productions

VDJ